Forsyningsskib har flere betydninger:
 Forsyningsskib (militær) – et militært Forsyningsskibs formål er,at forsyne krigsskibe med brændstof, proviant, ammunition og andre fornødenheder til søs
 Forsyningsskib (offshore) – forsyningsskib i offshore-branchen